Carpentersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carpentersville (Illinois)
 Carpentersville (Indiana)
 Carpentersville (New Jersey)